Мортом'є́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на південь від Парижа, 100 км на південь від Орлеана, 11 км на південний захід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 296 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 769,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Мортом'є на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Мортом'є на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер